Turtle Islands
Turtle (onderzeeboot)
Turtle, Engels voor schildpad
De grafische cursor in de programmeertaal Logo.
Turtle (syntaxis), "Terse RDF Triple Language", een bestandsformaat (Informatie technologie)

Zie ook
Turtles